Satoshi – nome proprio di persona giapponese maschile
Satoshi – equivalente di 0,00000001 Bitcoin
Satoshi – personaggio della serie animata Higurashi no Naku Koro ni
14927 Satoshi – asteroide della fascia principale